Корелов — фамилия (женская форма — Корелова). Известные носители:

 Корелов, Александр Павлович (1936—2008) — советский и российский шахматист.
 Корелов, Мстислав Николаевич (1911—1995) — советский орнитолог.

 Корелова, Александра Юрьевна (род. 1977) — российская спортсменка-всадница, участница летних Олимпийских игр 2004 и 2008. Специализируется в выездке.